Goldstar může být :

 Goldstar (elektronika) – značka spotřební elektroniky
 Goldstar – značka izraelského piva
 Goldstar (hudba) – znamy prazsky dj